Asaph  est un nom propre qui peut désigner :
 Asaph († vers 600), évêque à Llanelwy dans le pays de Galles, puis saint chrétien, fêté le .
 Asaph (figure biblique), compositeurs des psaumes 50 et 73 à 83 selon la numérotation massorétique.

Autres 
 Asaph, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après Asaph Hall.